Derqui puede referirse a:

 Santiago Derqui, político y abogado argentino que presidió la Nación.
 Manuel Derqui, político argentino que gobernó la provincia de Corrientes.
 Manuel Derqui, escritor aragonés.
 Manuel Derqui, una localidad de la provincia de Corrientes, Argentina.
 Presidente Derqui, una localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.